Arched Rock ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Arched Rock (Hawaii)
 Arched Rock (Kalifornien)